Regierung Figl steht für:
 allgemein die Regierungszeiten des niederösterreichischen Landeshauptmannes und Volkspartei-Bundeskanzlers Leopold Figl
 die erste provisorische Regierung Niederösterreichs nach dem Krieg, Landesregierung Figl I
 die erste gewählte Regierung der Zweiten Republik Österreich 1945–1949, Bundesregierung Figl I
 das Kabinett 1949–1952, Bundesregierung Figl II
 das umgebildete Kabinett 1952/53, Bundesregierung Figl III
 das von Steinböck übernommene niederösterreichische Kabinett 1962–1964, Landesregierung Figl II
 das Kabinett 1964/65  bis zu Figls Tod, Landesregierung Figl III